Вулиця Журавлина — вулиці в країнах Східної Європи, походять від назви птаха журавель.



Поточні назви 

 вулиця Журавлина — вулиця у Безлюдівці, Харківського району, Харківської області.
 вулиця Журавлина — вулиця у Білогородці, Києво-Святошинського району, Київської області.
 вулиця Журавлина — вулиця у Броварах.
 вулиця Журавлина — вулиця у Брюховичах.
 вулиця Журавлина — вулиця у Волочиську.
 вулиця Журавлина — вулиця у Дніпрі.
 вулиця Журавлина — вулиця у Жовкві.
 вулиця Журавлина — вулиця у Зимній Воді.
 вулиця Журавлина — вулиця у Кагарлику.
 вулиця Журавлина — вулиця у Камінь-Каширському.
 вулиця Журавлина — вулиця у Солом'янському районі Києва.
 вулиця Журавлина — вулиця у Луцьку.
 вулиця Журавлина — вулиця у Львові.
 вулиця Журавлина — вулиця в Мукачево.
 вулиця Журавлина — вулиця у Нікополі.
 вулиця Журавлина — вулиця у Рівне.
 вулиця Журавлина — вулиця у Полтаві.
 вулиця Журавлина — вулиця в Ужгороді.
 вулиця Журавлина — вулиця у Фастові.
 вулиця Журавлина — вулиця у Чернівцях.

Примітки 

Вулиці в Україні